Maison des Anglais peut faire référence à :
 Maison des Anglais, à Charlieu, dans la Loire
 Maison des Anglais, à Le Chalard, en Haute-Vienne
 Maison des Anglais, à Rodez, en Aveyron